Аэропорт Мокути-Лодж  - это аэропорт, обслуживающий курорт Мокути-Лодж и Национальный парк Этоша в Намибии.

См. также 
 Список аэропортов Намибии
 Транспорт в Намибии

Ссылки 

 Google Earth

Внешние ссылки 
 OurAirports — Mokuti Lodge
 OpenStreetMap — Mokuti

Аэропорты Намибии